Langegg heißen folgende geographische Objekte:

 Langegg (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Langegg (Gemeinde Sankt Andrä), Katastralgemeinde von St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Langegg (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortsteil von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Langegg (Gemeinde Schrems), Katastralgemeinde von Schrems, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Maria Langegg, Wallfahrtsort in der Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Langegg (Gemeinde Groß Sankt Florian), Rotte von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Langegg (Gemeinde Leutschach an der Weinstraße), Katastralgemeinde und Ortschaft bei Glanz, Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Langegg bei Graz, Ort, Ortschaft (Langegg-Ort) und Katastralgemeinde (Langegg) von Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark (ehemalige Gemeinde bis 2014)
 Langegg (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Langegg (Gemeinde St. Margarethen an der Raab), Ort bei St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Langegg (Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth), Ort bei Sankt Oswald bei Plankenwarth, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Langegg an der Schilcherstraße, Rotte von Sankt Stefan, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Langegg (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Langegg (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Langegg (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern 

Berge:
 Langegg (Dientener Berge) (ungefähr 1900 m), Schiberg bei Maria Alm, Bundesland Salzburg 
 Langegg (Steinernes Meer) (2593 m), Vorberg des Brandhorns, Bundesland Salzburg

Langegg ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Adalbert Junker von Langegg (1828–1901), österreichischer Mediziner

Siehe auch:
 Langeck
 Langeneck
 Langenegg